RFC Rapid Symphorinois is een Belgische voetbalclub uit Saint-Symphorien. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 6464 en heeft koningsblauw als kleur.

Geschiedenis
Op 15 mei 1961 werd Football Club Rapid Obourg opgericht waarna het zich aansloot bij de URBSFA. Hierbij kreeg het stamnummer 6464 toegewezen. De naam van de club werd op 24 april 1965 gewijzigd naar Football Club Rapid Mons. Later, op 1 juli 1977, werd de naam nog een laatste keer gewijzigd in Football Club Rapid Symphorinois. Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de club werd op 1 juli 2021 de koninklijke titel toegekend. De officiële naam werd hierdoor Royal Football Club Rapid Symphorinois. De club speelde bijna heel zijn geschiedenis in de provinciale reeksen. In het seizoen 2017/18 kon RFC Rapid Symphorinois voor de eerste maal in zijn bestaan promoveren naar de nationale reeksen.

Resultaten

Externe links 
 Officiële website

Symph
Sport in Bergen (België)
Sportvereniging in Henegouwen